Энн Беннон, наст. имя Энн Уэлди (, , , Иллинойс, США) — американская писательница и педагог.

Жизнь и творчество 
Детство и юность Э. Уэлди прошло в городе Хинсдейл (штат Иллинойс), где она воспитывалась матерью и отчимом. Училась в Иллинойсском университете, где изучала литературу. В 1957—1962 годах Э. Уэлди, под псевдонимом Энн Беннон, пишет пять романов, объединённых в серию Хроники Бебо Бринклер (The Beebo Brinkler Chronicles), в которых действующими лицами являются женщины с явно выраженными лесбийскими характерами. В 1962 году Э. Беннон заканчивает свою писательскую деятельность и продолжает обучение сперва в Калифорнийском университете в Сакраменто, а затем — в Стэнфордском университете, где ей присваивается учёная степень доктора лингвистики. Позднее она преподавала английский язык в Калифорнийском университете.

В 1954 году Э.Беннон выходит замуж и, в начале 1980-х годов, после 27 лет супружеской жизни, разводится со своим супругом.

В вышедшем в 1984 году документальном фильме Джона Скальотти Перед каменной стеной (Before Stonewall) используются произведения Э.Бэннон, равно как и в канадском документальном фильме «Запретная любовь: Бесстыдные истории из жизни лесбиянок» (Forbidden Love: The Unashamed Stories of Lesbian Lives). Книгам Э.Беннон неоднократно присуждались различные литературные премии. В 2001 году собрание её произведений было переиздано.

Романы Э.Бэннон 
 Odd Girl Out, 1957
 I Am a Woman, 1959
 Women in the Shadows, 1959
 Journey to a Woman, 1960
 Beboo Brinker, 1962

Примечания

Литература 
 Christopher Nealon, 2001, Foundlings: Lesbian and Gay Historical Emotion Before Stonewall, Duke University Press, ISBN 0-8223-8061-7
 Susan Stryker, 2001, Queer Pulp: Perverted Passions from the Golden Age of the Paperback, Chronicle Books, ISBN 0-8118-3020-9

Ссылки 
 Канадская Forbidden Love: The Unashamed Stories of Lesbian Lives на imdb.com 
 Обозрение на Odd Girl Out и Beebo Brinker от AfterEllen.com, 2006

Персоналии по алфавиту
Писательницы США
Литераторы, известные под псевдонимами
Выпускники Университета штата Калифорния в Сакраменто
Выпускники Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне
Выпускники Колледжа средств массовой информации Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне
Преподаватели Университета штата Калифорния в Сакраменто